pazdury – element architektoniczny w konstrukcji dachów
 Pazdury – przysiółek wsi Kasina Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Pazdury – 3 turniczki w masywie Wysokiej w słowackich Tatrach Wysokich